Вахрушевское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Слободском районе Кировской области Российской Федерации.

Административный центр — пгт Вахруши.

История 
Вахрушевское городское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Слободского района
Городские поселения Кировской области